NGC 6790 (другое обозначение — PK 37-6.1) — планетарная туманность в созвездии Орёл.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6790
Орёл (созвездие)
Планетарные туманности